Science Agrees () — дебютный студийный альбом американской супергруппы D.A.R.K., записанный в 2016 году. Единственный альбом группы, в котором в качестве вокалистки приняла участие Долорес О’Риордан, умершая в январе 2018 года.

В заключительной песне альбома, «Loosen the Noose», была использована музыка из песни «Я буду там» Глеба Самойлова («Агата Кристи»).

История 
Участники группы встретились для записи альбома в Онтарио, где были записаны живые инструменты и вокальные партии. Аранжировками и продюсированием занимались все трое участников. Сведение происходило в Калифорнии и окончательный мастеринг в Лондоне.

Список композиций

Участники записи 
 Продюсеры, исполнители, авторы песен: Энди Рурк, Долорес О’Риордан, Оле Коретски
 Гитара: Роб Ричи (1, 4, 8)
 Авторы песен: Глеб Самойлов (10)

Примечания

Ссылки 
 Альбом на Discogs
 Рецензия на альбом на KM.ru

Альбомы D.A.R.K.
Дебютные альбомы 2016 года
Альбомы альтернативного рока